Раабе — німецьке прізвище, походить від назви птаха Rabe (українською — крук). Відомі носії:
  — американський бейсболіст.
 Вільгельм Раабе — німецький письменник-романіст.
  — польський підприємець та соціалістичний діяч.
  — німецька актриса.
 Генрик Раабе — польський зоолог, громадський та політичний діяч, посол Законодавчого Сейму.
  — коста-риканський велосипедист-олімпієць.
  — норвезький спортсмен (стрибки з трампліну).
  — польський інженер-технолог.
  — польський зоолог, журналіст.
 Йозеф Людвіг Раабе — швейцарський математик.
  — польський священик-протестант.
  — польський громадський діяч, публіцист, боєць Руху Опору.
  — німецький співак.
  — американський актор.
  — німецький літературознавець, бібліотекар.
  — німецький композитор.
  — німецький політик.
 , справжнє прізвище після одруження Раабе — польська актриса та співачка.
  — польська учителька та громадська діячка.

Німецькі прізвища